Національна ліга В 1971—1972 — 25-й чемпіонат Швейцарії з хокею (Національна ліга В), чемпіоном став клуб СК «Берн».

Груповий етап

Група Захід

Група Схід

Фінальний раунд

Втішний раунд

Джерела 
 Сезон 1972    

Чемпіонат Швейцарії з хокею
Швейцарія
Швейцарія
1971 у швейцарському спорті
1972 у швейцарському спорті